La Final Four Cup di pallavolo maschile è stata una competizione pallavolistica che si svolgeva con cadenza annuale, alla quale partecipavano quattro squadre nordamericane e sudamericane.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni